nag est un mot qui désigne :

 Nag Hammadi une ville située en haute Égypte.
 Nag une rivière de l'Inde coulant dans la ville indienne de Nagpur
 Nag Tibba un sommet de la chaine de l’Himalaya
 Nag un village de l'Iran
 Nags Head une ville américaine
  missile antichar de l'Inde dans l'état de Uttarakhand en Inde.
 Nag Martin est un écrivain norvégien.
 Bibliothèque de Nag Hammadi ensemble de treize codex de papyrus reliés en cuir, du milieu du IVe siècle.
 Nag Nathaiya un festival de la vil de Bénarès. 

NAG est un sigle, qui peut signifier :
 Numerical Algorithms Group (à l'origine Nottingham Algorithms Group), un groupement d'intérêts d'universités britanniques formé en 1970 pour écrire un API d'analyse numérique en Fortran, la NAG Numerical Library.
 en chimie, N-acétyl-glucosamine
 en astrophysique, noyau actif de galaxie
 Neue Automobil Gesellschaft un ancien constructeur automobile allemand (1901-1934)
 Nordic Aviation Group compagnie aérienne estonienne.

NAG est un code, qui signifie :
 aéroport de Nagpur (Inde), selon le code AITA des aéroports

 Un nag screen est un écran destiné à gêner l'utilisateur d'un programme (généralement un partagiciel) afin de l'encourager à en payer la licence.
Nag est un personnage des minikeums, qui caricature Nagui.

Code